Osvaldo – nome proprio di persona italiano maschile
 Osvaldo di Northumbria – sovrano anglosassone, adorato come santo dalla Chiesa cattolica
 Pablo Osvaldo – calciatore italiano

Pagine correlate 
 Sant'Osvaldo